Wach är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Wach
 Joachim Wach 
 Karl Wilhelm Wach

Se även 
 Wacha
 Neue Wache
 Dimo Wache

Tyska efternamn